Elminius är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1825. Enligt Catalogue of Life ingår Elminius i familjen havstulpaner, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Archaeobalanidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Elminius